Чорнопотіцька сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Чорнопотіцька сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район